Fabijan (Josip) Paponja (Lipno, 26. studenoga 1897. – Zagvozd, 8. veljače 1945.), bio je hrvatski katolički svećenik iz reda franjevaca, jedan od hercegovačkih franjevačkih mučenika.

Životopis 
Rođen je u Lipnu, od roditelja Joze i Šime r. Prskalo i pod imenom Jakov kršten u crkvi sv. Josipa Radnika u Grljevićima. Četverogodišnju pučku školu pohađa u Čerinu, svršetkom koje je 1909. primljen u franjevačko sjemenište na Širokomu Brijegu. Ulaskom u novicijat 1915. mijenja ime u fra Fabijan.

Nakon novicijata vratio se na Široki Brijeg i dovršio sedmi i osmi razred gimnazije te položio ispit zrelosti (veliku maturu). Godine 1918. preselio se u Mostar u kojemu je počeo svoj filozofsko-bogoslovni studij, ali ga je poslije dvije godine prekinuo i prešao na sveučilište u Salzburgu, gdje je 3. rujna 1922. zaređen za svećenika. Specijalizirao se u povijesnim znanostima i zemljopisu. Doktorirao je 1927. na Filozofskom fakultetu u Ljubljani.

Likvidirali su ga partizani završetkom Drugoga svjetskoga rata.

Izvori 

Bosanskohercegovački franjevci
Hrvatski katolički svećenici